Plusieurs forêts de France portent le nom de forêt de Bois Blanc :
La forêt de Bois Blanc, à La Réunion.
La forêt de Bois Blanc, en Charente.